Joachim Beck-Friis kan syfta på:

Joakim Beck-Friis (1722-1797), riksråd
Joachim Tawast Beck-Friis, friherre, hovmarskalk och riksdagsman
Joachim Beck-Friis (1856-1927), friherre och riksdagsman
Joachim Beck-Friis (1861–1939), friherre och diplomat